Óscar Izurieta puede referirse a dos Comandantes en Jefe del Ejército de Chile.

Óscar Izurieta Molina (1909-1990), comandante en jefe entre 1958 y 1964.
Óscar Izurieta Ferrer (1950-), comandante en jefe entre 2006 y 2010.